Гризон — французское название швейцарского кантона Граубюнден.
Гризон — млекопитающее семейства куньих.